Un dewback es una especie animal de la saga de ficción la Guerra de las Galaxias que aparece en las películas La amenaza fantasma, El ataque de los clones y Una nueva esperanza.

Los dewback eran unas bestias similares a reptiles gigantes del planeta Tatooine. Eran omnívoros y vivían en rebaños. Tanto los nativos de Tatooine como los inmigrantes los usaban como animales de carga.

Durante la ocupación del Imperio Galáctico, los soldados de arena los usaron como bestias de transporte para moverse por las vastas extensiones desérticas del planeta. La ventaja de los dewbacks frente a los vehículos de alta tecnología imperiales es que pueden resistir al calor y al polvo que suelen averiar a estos últimos.

Enlaces externos 

Página de la criatura dewback en la base de datos oficial (en inglés).

Criaturas de Star Wars
Vehículos de Star Wars

en:List of Star Wars creatures#D